Leo Rosenstein, de son nom de plume Leo Stein, né le  à Lemberg (royaume de Galicie et de Lodomérie), mort le  à Vienne, est un librettiste et dramaturge juif autrichien.

Leo Stein a travaillé en étroite collaboration avec les compositeurs Johann Strauss, Franz Lehár, Emmerich Kalman, Oskar Nedbal et le librettiste Victor Léon. Il a contribué en tant qu'auteur aux succès mondiaux de Lehár.

La tombe de Leo Stein est située au cimetière central de Vienne.

Notes et références

Liens externes 
 
 

Librettiste autrichien d'opéra
Personnalité utilisant un pseudonyme
Naissance en février 1861
Naissance à Lemberg
Naissance dans le royaume de Galicie et de Lodomérie
Décès en juillet 1921
Décès à Vienne (Autriche)
Décès à 60 ans
Personnalité inhumée au cimetière central de Vienne (Autriche)